Bernhard von Westerholt ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Westerholt (Domherr, † 1592) (1554–1592), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Bernhard von Westerholt (Domherr, † 1609) († 1609), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Bernhard von Westerholt zu Hackfort (1595–1638), deutscher Militär
 Bernhard Heinrich Burckhardt von Westerholt zu Westerholt und Alst (1657–1708), deutscher Adliger, Stammherr des Geschlechts Westerholt